Говор може бити:
 Говор, способност говора, односно људска способност производње и вербалне артикулације гласова
 Говор (књижевна врста), назив за говор, односно беседу као књижевни облик
 Говор (дијалектологија), односно субдијалекат - лингвистичка категорија која означава варијантни облик неког дијалекта на одређеном подручју:
 Буњевачки говор, назив за говор Буњеваца
 Горански говор, назив за говор Горанаца
 Лесковачки говор, субдијалекат српског језика на подручју Лесковца
 Славомолишки говор, назив за говор молишких Словена у Италији
 Ужички говор, субдијалекат српског језика на подручју Ужица
 Црногорски говори српског језика, субдијалекти српског језика на подручју Црне Горе
 Црнотравски говор, субдијалекат српског језика на подручју Црне Траве
 Шокачки говор, назив за говор Шокаца
 Говор мржње, социолингвистички назив за усмено или писмено пропагирање мржње
 Обрнути говор, психолингвистички термин
 Говор Каламама, будистички текст
 Говор на Газиместану, говор Слободана Милошевића на прослави шестогодишњице Косовске битке (1989)
 Шатровачки говор, врста жаргонског говора
 Говор птица, староперсијска поема

Види још 
 Изговор (вишезначна одредница)
 Језик (вишезначна одредница)
 Говори Москва, југословенски филм из 1950. године